Купата на европейските шампиони 1959/60 е 5-о издание на турнира. 27 клубни отбора участват в него, в това число 26 национални шампиона от предходния сезон и Реал Мадрид като носител на трофея от предходния сезон.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи, се изиграва трети мач на неутрален терен. Всички отбори освен Реал Мадрид, Цървена звезда Белград, Спарта Ротердам, Болдклубен 1909 Оденсе и Йънг Бойс започват в предварителния кръг.

Финалът се играе на 18 май 1960 г. на Хемпдън Парк в Глазгоу пред 135 000 зрители, най-многобройната посещаемост на европейски финал. Реал Мадрид печели със 7:3 срещу Айнтрахт Франкфурт и получава за пети път трофея. Голмайстор става Ференц Пушкаш от Реал Мадрид с 12 попадения.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 26 август и 30 септември, а реваншите са между 16 септември и 7 октомври 1959 г.

1КуПС Куопио се оттегля от участие.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят между 21 октомври и 19 ноември, а реваншите са между 4 ноември и 3 декември 1959 г.

Трета среща 
Срещите се състоят на 25 ноември и 23 декември 1959 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 4 февруари и 9 март, а реваншите сана 2 и 16 март 1960 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 30 март 1960 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 13 и 21 април, а реваншите са на 5 май и 27 април 1960 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на панаирните градове 1958 – 1960

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1959/60
 Детайли на мачовете за сезон 1959/60 в rsssf.com
 Sports History: „1959/60: Real Madrid destroy Eintracht Frankfurt and win the Fifth consecutive European Cup“

Европейска шампионска лига